Angeli ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Angeli (1927–2005), italienischer Filmschaffender
 Amedeo Angeli (1911–??), italienischer Bobfahrer
 Angelis Angeli (* 1989), zyprischer Fußballspieler
 Angelo Angeli (1864–1931), italienischer Chemiker
 Arnor Angeli (* 1991), belgischer Fußballspieler
 Domenico d’Angeli (1672–1738), Architekt und Baumeister italienischer Abstammung
 Eduard Angeli (* 1942), österreichischer Maler
 Ève Angeli (* 1980), französische Sängerin
 Francesco Maria Angeli (17. Jahrhundert), Franziskaner und Kirchenkomponist
 
 Giulio Cesare Angeli (~1570–~1630), italienischer Maler
 Guido Angeli (1931–2008), italienischer Fernsehschaffender
 Giuseppe Angeli (~1710–~1790), italienischer Maler
 Heinrich von Angeli (1840–1925), österreichischer Maler
 Ivan Angeli (* 1940), italienischer Regisseur
 Jake Angeli, amerikanischer Verschwörungstheoretiker und rechtsextremer Aktivist
 Johann Angeli (1859–1925), österreichischer Politiker
 Jordan Angeli (* 1986), US-amerikanische Fußballspielerin
 Lou Angeli (* 1951), US-amerikanischer Filmemacher
 Manuela Angeli (* 1939), italienische Eiskunstläuferin
 Marianna Angeli Pascoli (1790–1846), italienische Malerin
 Moriz von Angeli (1829–1904), österreichischer Historiker und Offizier
 Oliviero Angeli (* 1973), Politologe
 Peter Angeli de Pontecorvo († 1316), Bischof von Olmütz
 Pier Angeli (1932–1971), italienische Schauspielerin
 Pierluigi Angeli (* 1938), italienischer Politiker
 Primo Angeli (1906–2003), italienischer Jazz- und Unterhaltungsmusiker
 Stefano degli Angeli SJ (1623–1697), italienischer Mathematiker und Philosoph
 Theodor Angeli (1847–1926), Ornithologe

Angeli ist der Künstlername von
 Arnaldo Angeli Filho, brasilianischen Zeichner und Karikaturist

Angeli bezeichnet:
 Angeli (Finnland), ein Dorf in Inari (Gemeinde)
 Automobiles Angeli, einen ehemaligen französischen Automobilhersteller

Siehe auch:
 D’Angeli
 de Angeli
 Angelis